Il singolare del torneo di tennis Roanoke International Tennis 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Karl Meiler 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)

  Vijay Amritraj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roanoke International Tennis 1974